HMS Skaftö har två fartyg döpts till i svenska flottan:

, minsvepare av Arkö-klass sjösatt år 1962.
, minröjningsfartyg av Styrsö-klass sjösatt år 1997.